Giorgis Zorbas – minatore greco
 Grzegorz Kostrzewa-Zorbas – politico e giornalista polacco
 Khristos Zorbas – schermidore greco
 Nikolaos Zorbas – militare greco
 Panagiotis Zorbas – calciatore greco